Mega Man X4, um jogo para PlayStation e Sega Saturn
 X-Men Origins: Wolverine, o quarto filme da franquia X-Men
 WordPerfect X4, uma marca de software de processamento de texto